Rinaldo Mantovano (XVI secolo), pittore manierista, allievo di Giulio Romano
Battista Spagnoli detto Il Mantovano (1447-1516), poeta e religioso